You and I (film), een in 2008 geproduceerde film van Roland Joffé
 Yoü and I, de 4e officiële single van Lady Gaga's derde studioalbum Born This Way
 You and I, part II, track 12 van Fleetwood Mac op album "Tango in the Night"
 You and I (Scorpions)

Zie ook
Me and you
You and me